Верне́ж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південь від Парижа, 100 км на північний схід від Ліможа, 38 км на схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Вернеж на сайті французького Національного інституту географії
 Вернеж на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вернеж на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вернеж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вернеж на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез